Mp o MP puede referirse a:
 Mezzopiano, en dinámica musical;
 .mp, dominio superior geográfico de Islas Marianas del Norte
 Megapíxel, unidad de resolución de una imagen digital;
 Mikkelin Palloilijat, club de fútbol finés;
 Modus ponens, en lógica;
 Martinair, por su código IATA;
 Ministerio Público. 
 Mensaje privado.
 MP, una abreviatura común de "miembro de parlamento" o parlamentario.

Siglas